Морщихинская — название населённых пунктов в Каргопольском районе Архангельской области России:

 Морщихинская — деревня в муниципальном образовании «Павловское».
 Морщихинская — деревня в муниципальном образовании «Печниковское».